Newbury Park steht für:

 Newbury Park (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Newbury Park (London), Stadtteil im London Borough of Redbridge
 Newbury Park (London Underground), U-Bahn-Station in London